Ро́ллетт, Ро́ллет () — фамилия:

 Роллетт, Александр (1834—1903) — австрийский физиолог и гистолог
 Роллетт, Антон (1778—1842) — австрийский врач и естествоиспытатель, дед Александра Роллетта
 Роллетт, Эмиль (1835—1923) — австрийский врач и преподаватель высшей школы
 Роллетт, Эдвин (1889—1964) — австрийский литератор, сын Александра Роллетта
 Роллет, Герман (1819—1904) — австрийский поэт
 Айгнер-Роллетт, Октавия (1877—1959) — австрийский врач, дочь Александра Роллетта
 Роллетт, Вальтер (1918—2007) — австрийский медик